Novruzlu – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Novruzlu – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Novruzlu – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian